Karol Drzewiecki e Szymon Walków erano i detentori del titolo ma solo Walków ha scelto di partecipare in coppia con Łukasz Kubot.

In finale Julian Cash e Henry Patten hanno sconfitto Francesco Forti e Marcello Serafini con il punteggio di 6-7(3-7), 6-4, [10-4].

Teste di serie 

  Julian Cash /  Henry Patten (campioni)
  Robin Haase /  Sem Verbeek (quarti di finale)

  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno) 
  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (quarti di finale)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi /  Gianmarco Ferrari (quarti di finale)

  Francesco Forti /  Marcello Serafini (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Castel del Monte 2022